Chodorowscy herbu Korczak – polski ród szlachecki
 Chodorowscy herbu Leszczyc – polski ród szlachecki